Bimodale verdeling, een kansverdeling met twee pieken
 Bimodaal vulkanisme, de  uitstoot van basalt en ryoliet bij een vulkaan zonder ander lava
 Bimodaal slapen, tweemaal daags slapen
 Bimodale tweetaligheid, kunnen spreken en gebaren